SMS Blitz ist der Name folgender Schiffe:

* SMS Blitz (1862), preußisches Kanonenboot
 SMS Blitz (1882), deutscher Aviso
 SMS Blitz (1889), bei Schichau gebautes österreichisches Torpedokanonenboot